Adad-nirari I. (1307. pr. Kr. - 1275. pr. Kr. ili 1295. pr. Kr. - 1263. pr. Kr.; nazvan po bogu Hadadu) je bio kralj Asirije. Ojačao je svoju zemlju vojnim pobjedama. Pokorio je sjevernu Mezopotamiju. Pobijedio je kralja Nazi-Marutaša. Sačuvan je njegov brončani mač. 

Obiteljsko stablo:

 

Adad-nirari je imao sina Šalmanasara I.
Asirski vladari

sv:Assyriska kungar#Mellanassyriska perioden